Премия Гильдии продюсеров США за лучший театральный фильм (), также известная как Премия Дэррила Ф. Занука за лучшего продюсера театральных фильмов (), является одной из ежегодных наград, вручаемых Гильдией продюсеров Америки с 1989 года.

Победители и номинанты

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Множественные номинации и победы 

Было номинировано четыре анимационных фильма:
 2001 Шрек (проиграл Мулен Руж!)
 2004 Суперсемейка (проиграла Авиатору)
 2009 Вверх (проиграл Повелителю бури)
 2010 История игрушек: Большой побег (проиграла Королю говорит!)

Примечания 

Театральный фильм
Фильмы — лауреаты кинопремий